Johannes Althusius (1557 - 12 de agosto de 1638)

fue un filósofo y teólogo calvinista alemán, conocido por su obra "Politica Methodicae Digesta, atque Exemplis Sacris et Profanis Illustrata" ("La política: metódicamente concebida e ilustrada con ejemplos sagrados y profanos") (1603); en 1610 y 1614 se publicaron ediciones revisadas. Las ideas expresadas en esta obra han llevado a considerar a Althusius como el primer federalista auténtico,
como padre intelectual del moderno federalismo y también como defensor de la soberanía popular.

Biografía 

Althusius nació en 1557 en Diedenshausen, Wittgenstein-Berleberg (actualmente Thionville, Francia), ciudad calvinista de Westfalia, en el seno de una familia modesta. Gracias al patrocinio de un noble local, inició sus estudios en 1581, especializándose en leyes, teología, filosofía y lógica, primero en Colonia, y después en París y Basilea, y finalmente en Ginebra. La amplitud de su educación introdujo a Althusius en una multitud de pensadores en varios campos, como Aristóteles, Calvino, Grotius, Bodino, Maquiavelo y Peter Ramus; también se familiarizó con eruditos y teóricos menos conocidos, y su Política está muy en deuda con ellos, citando cerca de 200 libros en total; sin duda estuvo influenciado por muchos más.

En 1594, tras completar sus estudios, Althusius ingresó en la facultad de leyes de la Academia Protestante de Herborn, y fue nombrado presidente de la Universidad de Herborn tres años después, empezando asimismo su carrera política como miembro del ayuntamiento de Nassau (Alemania). En los años siguientes, se involucró en varias universidades de la zona, como su presidente o catedrático en leyes, teología o filosofía, y en 1603 fue elegido miembro del consejo municipal de la ciudad de Emden, en Frisia del Este, donde finalmente alcanzó la fama.

En esa época Althusius empezó formalmente sus estudios (en 1581), la Guerra de los Ochenta Años contra España había llegado a un punto crítico, y no se resolvió hasta que se reconoció la independencia holandesa en 1609. Dado que la naturaleza del conflicto era en gran parte religiosa – los estados calvinistas se rebelaron contra su soberano católico –, despertó un especial interés en los pensadores políticos calvinistas como Althusius, y quizá fue esto lo que le impulsó a escribir la Politica, cuya primera edición estuvo lista en 1603. No sólo está considerada hasta el día de hoy como el esquema más completamente desarrollado de la teoría política calvinista, sino también la única justificación teórica sistemática de la Guerra de los Ochenta Años.

La primera edición de la Política fue recibida en Emden y Holanda con grandes elogios; presentaba una atractiva teoría política para la ciudad, y sin duda fue decisiva para asegurar a Althusius en la posición de síndico de la ciudad en 1604, permaneciendo en el gobierno de Emden hasta su muerte.

Johannes Althusius murió el 12 de agosto de 1638 en Emden, Frisia del Este (Alemania).

Emden 

A finales del  y principios del XVII, Emden, en Frisia del Este (actualmente Alemania), se encontraba en el centro de la actividad política y religiosa de la región. Con un próspero puerto situado entre Holanda y el Sacro Imperio Romano Germánico, con buena conexión marítima con Inglaterra, Emden era una ciudad importante tanto en política como en las relaciones entre las tres naciones, siendo capaz de mantener un nivel significativo de libertad política. Estaba situada entre los territorios del emperador de la Casa de Austria y un terrateniente luterano, pero su población era mayoritariamente calvinista, y la ciudad vivía un fuerte espíritu calvinista. Emden también acogió dos sínodos protestantes, uno en 1571 y el otro en 1610, y era considerada la ‘Ginebra del Norte’ o el ‘alma mater’ de la Iglesia Reformista Holandesa. Estos atributos convirtieron a la ciudad en el sitio ideal para que Althusius propusiera su particular tipo de filosofía política; la importancia teológica y política de Emden conjuntada con sus ansias de independencia religiosa y civil hicieron de la teoría política de Althusius algo popular y de actualidad.

Notas

Referencias 
 
 Follesdal, Andres. “Survey Article: Subsidiarity.” Journal of Political Philosophy 6 (junio de 1998): 190-219.
 Friedrich, Carl J. Constitutional Reason of State. Providence: Brown University Press, 1957.
 Hueglin, Thomas. “Covenant and Federalism in the Politics of Althusius.” In The Covenant Connection: From Federal Theology to Modern Federalism, ed. Daniel J. Elazar and John Kincaid, 31-54. Lanham, Md.: Lexington Books, 2000.
 . Early Modern Concepts for a Late Modern World: Althusius on
Community and Federalism. Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1999.
 . “Federalism at the Crossroads: Old Meanings, New Significance.” Canadian Journal of Political Science 36 (June 2003): 275-293.
 . "Have We Studied the Wrong Authors? On Johannes Althusius as a Political Theorist." Studies in Political Thought 1 (Invierno de 1992): 75-93.
 Lakoff, Sanford. “Althusius, Johannes.” In Political Philosophy: Theories, Thinkers, and Concepts. Editado por Seymour Martin Lipset, 221-223. Washington, D.C.: CQ Press, 2001.
 

Escritores en latín del siglo XVI
Escritores en latín del siglo XVII
Teólogos de Alemania del siglo XVI
Teólogos de Alemania del siglo XVII
Teólogos protestantes
Filósofos políticos
Escritores sobre política
Index Librorum Prohibitorum
Calvinistas de Alemania
Fallecidos en Baja Sajonia